Polska:
 Rosin – wieś w woj. lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Rosin – dawna gmina

Osoby:
 Armin Rosin – niemiecki muzyk
 Berta Rosin – szwajcarska pisarka
 Daniel Rosin – niemiecki piłkarz
 Dennis Rosin – niemiecki piłkarz
 Frank Rosin – niemiecki kucharz
 Hanna Rosin – amerykańska dziennikarka
 Marion Rosin – niemiecka polityczka
 Ryszard Rosin – polski historyk
 Władimir Rosin – radziecki zapaśnik

Zobacz też:
 Mühl Rosin
 Rossin
 Rozin